Tuner –  fiume della Turchia, affluente del Karamenderes
Tuner – apparecchio dedicato all'ottenimento della sintonia
Tuner – accordatore d'antenna
tuning – persona dedita alla modifica e alla personalizzazione di macchinari